Schaafheim bezeichnet:
 die Gemeinde Schaafheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen.
 das Amt Schaafheim, eine Verwaltungseinheit in der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt und dem Großherzogtum Hessen.